Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2012 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Sania Mirza in Mahesh Bhupathi sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Liezel Huber /  Maks Mirni (četrtfinale)
  Květa Peschke /  Mike Bryan (četrtfinale)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
  Lisa Raymond /  Rohan Bopanna (prvi krog)

<ol start="5">
  Jelena Vesnina  /  Leander Paes ''(polfinale)
  Nadja Petrova /  Daniel Nestor  ''(prvi krog)
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (prvaka)
  Andrea Hlaváčková /  Aisam-ul-Haq Qureshi ''(prvi krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2012